Fannin ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fannin (Kentucky)
 Fannin (Mississippi)
 Fannin (Texas)

Personen:
 Jody Fannin (* 1993), britischer Autorennfahrer 
 Paul Jones Fannin (1907–2002), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Fannin County
 Fanning